Дормидонт (Доримедонт) Петрович Самсонов (1793—1822) — магистр российской греческой и латинской словесности.

Биография 
Родился в 1793 году в дворянской семье.

В 1805 году поступил в Казанскую гимназию, а в 1807 году в Императорский Казанский университет и был принят на казённое содержание «по сиротству и крайнему убожеству»; 3 августа 1811 года за успехи возведён в звание магистра словесности. С 5 ноября по 17 сентября 1813 года учитель латинского гимназического класса.

Был командирован 17 сентября 1813 года для усовершенствования в Московский университет, откуда вернулся в Казанский университет 14 июня 1815 года. С 1817 года был также учителем латинского, а затем русского языков в Казанской гимназии, в 1817—1818 годах — помощник инспектора студентов.

Публиковался в центральной периодике (журналы «Благонамеренный», «Вестник Европы»), частично под акронимом Д. С—в. Единственным научным трудом Самсонова была статья «Краткое рассуждение о русском стихосложении» («Вестник Европы». — 1817. — № 15-16), в которой, в частности, был впервые выделен в качестве особого стихотворного размера пятисложник. Статью эту весной 1818 года безуспешно представлял на звание адъюнкт-профессора. В 1819—1820 учебных годах изъяснял студентам практические правила греческого языка. Уволен из учебного ведомства 3 ноября 1820 года.

Скончался 21 или 22 сентября в Казани (?). Похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.

Примечания

Литература 
 Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь / Главный ред. П. А. Николаев. — : Большая российская энциклопедия, 2007. — Т. 5. — С. 487.
 Самсонов, Доремидонт Петрович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета: За сто лет (1804—1904): В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. Ч. 1. — С. 158—159.
 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 422.

Выпускники Первой Казанской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Казанского университета
Преподаватели Императорского Казанского университета
Преподаватели Первой Казанской гимназии
Стиховеды
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены